Lithomoia albertae är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1921. Lithomoia albertae ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
albertae